Колоденський замок — втрачена оборонна споруда в селі Колодному Збаразької громади Тернопільського району Тернопільської области України.

Відомості 
У другій половині XV — XVI ст. збудовано укріплення і замок.

Знищений під час татарських набігів у 1589 р.

Нині можна помітити сліди оборонних ровів та валів княжого городища.

Джерела 
 
 Замок у селі Колодне  // Замки, відпочинок, оздоровлення, зцілення в Галичині.
 Замок у селі Колодне  // Інтерактивна карта «Втрачені історико-архітектурні пам'ятки Тернопілля».